Летняя Универсиада 1993 — XVII летняя Универсиада, была проведена в Буффало (США) с 8 по 18 июля 1993 года. В соревновании принимало участие 3 582 атлета из 118 стран мира (на момент проведения универсиады — несомненный рекорд). Основные мероприятия (открытие, закрытие и некоторые виды соревнований) прошли на стадионе Университета Буффало. Соревнования по футболу среди женщин проходили в Гамильтоне (провинция Онтарио, ).

Медали 

|- bgcolor=ccccff
| 1 || align=left |  ||31||23||19||73
|-
| 2 || align=left |  ||17||6||5||28
|-
| 3 || align=left |  ||11||13||14||38
|-
| 4 || align=left |  ||11||6||9||26
|-
| 5 || align=left |  ||8||4||4||16
|-
| 6 || align=left |  ||7||2||3||12
|-
| 7 || align=left |  ||6||9||13||28
|-
| 8 || align=left |  ||5||12||13||30
|-
| 9 || align=left |  ||5||9||11||25
|-
| 10 || align=left |  ||5||7||11||23
|-
| 11 || align=left |  ||4||4||5||13
|-
| 12 || align=left |  ||3||6||4||13
|-
| 13 || align=left |  ||3||3||4||10
|-
| 14 || align=left |  ||3||1||4||8
|-
| 15 || align=left |  ||2||2||3||7
|-
| 16 || align=left |  ||2||1||2||5
|-
| 17 || align=left |  ||2||0||2||4
|-
| 18 || align=left |  ||1||3||2||6
|-
| 19 || align=left |  ||1||3||1||5
|-
| 20 || align=left |  ||1||3||0||4
|-
| 21 || align=left |  ||1||0||1||2
|-
| 21 || align=left |  ||1||0||1||2
|-
| 23 || align=left |  ||1||0||0||1
|-
| 23 || align=left |  ||1||0||0||1
|-
| 23 || align=left |  ||1||0||0||1
|-
| 23 || align=left |  ||1||0||0||1
|-
| 23 || align=left |  ||1||0||0||1
|-
| 28 || align=left |  ||0||4||3||7
|-
| 29 || align=left |  ||0||4||1||5
|-
| 30 || align=left |  МОК ||0||2||0||2
|-
| 31 || align=left |  ||0||1||0||1
|-
| 31 || align=left |  ||0||1||0||1
|-
| 31 || align=left |  ||0||1||0||1
|-
| 31 || align=left |  ||0||1||0||1
|-
| 31 || align=left |  ||0||1||0||1
|-
| 36 || align=left |  ||0||0||3||3
|-
| 37 || align=left |  ||0||0||1||1
|-
| 37 || align=left |  ||0||0||1||1
|-
| 37 || align=left |  ||0||0||1||1
|-
| 37 || align=left |  ||0||0||1||1
|-
| 37 || align=left |  ||0||0||1||1
|-
| 37 || align=left |  ||0||0||1||1
|-
| 37 || align=left |  ||0||0||1||1
|- class="sortbottom"
! colspan=2 | Всего ||135||133||142||410
|}

Ссылки 
 Результаты Универсиады — 1993